RoomeR, een alcoholische aperitiefdrank
Piet Roomer, een Nederlandse voetbalscheidsrechter
Gaspar Roomer, een Vlaams verkoper uit de 17de eeuw en eigenaar van de Palazzo della Stella in Napels
De Roomer, een gebouw uit essen op de erfgoedlijst
Roomer (plaatsbepaling), een doorzichtig stukje plastiek waarop de schaalverdeling van de stafkaart staat om plaatsbepaling via coördinaten te doen.